Bokeria steht für:

 Bokeria (Makedonien), antike Stadt in Makedonien
 Giga Bokeria (* 1972), georgischer Politiker